Columbia Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Columbia Beach (Maryland)
 Columbia Beach (Washington)